Davydkovo (metrostation Moskou)
 Davydkovo (Rusland) - dorp in de Oblast Pskov, Rusland